Niestroj ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Niestroj (1946–2008), deutscher Fernsehjournalist
 Robert Niestroj (* 1974), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Nestroy (Begriffsklärung)